In der Heimat ist der Titel folgender Werke:

In der Heimat (Tschechow), Erzählung von Anton Tschechow (1897)
In der Heimat (Kiesel), Roman von Otto Kiesel (1935)
08/15 in der Heimat, deutscher Spielfilm von Paul May (1955)